Svartabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Svartabborrtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun

Dalarna 
Svartabborrtjärnarna, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Svartabborrtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,

Jämtland 
Svartabborrtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Svartabborrtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Svartabborrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700275-153901), sjö i Ragunda kommun, 
Svartabborrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700775-153615), sjö i Ragunda kommun, 
Svartabborrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700965-153115), sjö i Ragunda kommun, 
Svartabborrtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Ångermanland 
Svartabborrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Svartabborrtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Svartabborrtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Svartabborrtjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (10,7 ha)
Svartabborrtjärnen (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704520-153640), sjö i Sollefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704797-152247), sjö i Sollefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Resele socken, Ångermanland, 703138-156690), sjö i Sollefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Resele socken, Ångermanland, 703861-157006), sjö i Sollefteå kommun,  (5,52 ha)
Svartabborrtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland, 699741-156843), sjö i Sollefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland, 700013-156562), sjö i Sollefteå kommun,  (1 ha)
Svartabborrtjärnen (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,59 ha)
Svartabborrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709910-153572), sjö i Strömsunds kommun, 
Svartabborrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710165-151230), sjö i Strömsunds kommun, 
Svartabborrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Svartabborrtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Svartabborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720189-165430), sjö i Norsjö kommun, 
Svartabborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720451-165715), sjö i Norsjö kommun,  (2,77 ha)
Svartabborrtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721105-165038), sjö i Norsjö kommun, 
Svartabborrtjärnarna, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724521-170548), sjö i Skellefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724849-168506), sjö i Skellefteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Svartabborrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733956-174442), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735680-171815), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735923-171962), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 736993-173703), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733323-176927), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734653-178354), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735060-178859), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735174-177433), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736211-176030), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Råneå socken, Västerbotten, 736995-177819), sjö i Bodens kommun, 
Svartabborrtjärnen (Töre socken, Norrbotten, 735075-179743), sjö i Kalix kommun, 
Svartabborrtjärnen (Töre socken, Norrbotten, 735464-182177), sjö i Kalix kommun,  (6,13 ha)
Svartabborrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735263-177943), sjö i Luleå kommun,  (5,79 ha)
Svartabborrtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Svartabborrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Svartabborrtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (5,11 ha)
Svartabborrtjärnarna, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 
Svartabborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,66 ha)
Svartabborrtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Svartabborrtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn